Szikora ist der Familienname folgender Personen:

 Ilona Szikora (1918–?), ungarische Leichtathletin, siehe Dezsőné Józsa
 István Szikora (* 1964), ungarischer Boxer
 Melinda Szikora (* 1988), ungarische Handballspielerin
 Pavol Szikora (1952–2021), tschechoslowakischer Geher
 Tamás Szikora (1943–2012), ungarischer Maler, Grafiker und Installationskünstler des Neokonstruktivismus